Kevin Krawietz e Horia Tecău erano i detentori del titolo, ma Tecău si è ritirato dal professionismo nel 2021. Krawietz, invece, ha fatto coppia con Andreas Mies, ma sono stati eliminati ai quarti di finale da Tim Pütz e Michael Venus.

In finale Marcel Granollers e Horacio Zeballos hanno battuto Tim Pütz e Michael Venus con il punteggio di 6-4, 65-7, [14-12].

Teste di serie 

  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (campioni)
  Marcelo Arévalo /  Jean-Julien Rojer (semifinale)

  Tim Pütz /  Michael Venus (finale) 
  Ivan Dodig /  Austin Krajicek (semifinale)

Wildcard 

  Daniel Altmaier /  Oscar Otte (primo turno)

  Dustin Brown /  Dominic Stricker (primo turno)

Qualificati 

  Ariel Behar /  Gonzalo Escobar (ritirati)

Lucky loser 

  Tallon Griekspoor /  Alex Molčan (primo turno)

  Yannick Hanfmann /  Jan-Lennard Struff (quarti di finale)

Tabellone

Qualificazioni

Teste di serie 

  Sander Gillé /  Joran Vliegen (ultimo turno)

  Ariel Behar /  Gonzalo Escobar (qualificati)

Qualificati 

  Ariel Behar /  Gonzalo Escobar (ritirati)

Lucky loser 

  Tallon Griekspoor /  Alex Molčan

  Yannick Hanfmann /  Jan-Lennard Struff

Tabellone

Collegamenti esterni 
 
 

Terra Wortmann Open 2022